

Carriera 
La carriera di Pablo Koukartsev, nato Pavel Kukarcev e figlio degli ex pallavolisti Sergej Kukarcev e Mila Koukartseva, inizia in Spagna, giocando a livello giovanile prima nel  e poi nel . Nella stagione 2009-10 gioca in Superliga 2 de Voleibol Masculina con , centrando la promozione in Superliga de Voleibol Masculina, partecipando dalla stagione 2011-12; nel 2013 esordisce nella nazionale argentina, vincendo la medaglia d'argento al campionato sudamericano.

Nel campionato 2013-14 gioca nella Liga Argentina de Voleibol col , trasferendosi nel campionato seguente al , approdando quindi al  nella stagione 2015-16 e restandovi per due annate, vincendo la Coppa Máster 2015 e lo scudetto 2016-17; con la nazionale vince la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana 2014 e un altro argento al campionato sudamericano 2015, mentre con la selezione Under-23 si aggiudica l'argento al campionato sudamericano 2014, dove viene premiato come miglior opposto.

Nella stagione 2017-18 gioca in Russia, partecipando alla Superliga col ; nel febbraio 2018, poco prima della conclusione degli impegni col club russo, si trasferisce in Francia, dove partecipa alla Ligue B col , centrando la promozione in Ligue A.

Rientra nel massimo campionato spagnolo a partire dalla stagione 2018-19, dapprima ritornando al club di Castellón de la Plana, poi all' nell'annata seguente e quindi al  per il campionato 2020-21, durante il quale si aggiudica la Coppa del Re.

Palmarès

Club 
 
2016-17

2015

2020-21

Nazionale (competizioni minori) 
  Coppa Panamericana 2014
  Campionato sudamericano Under-23 2014

Premi individuali 
2014 - Campionato sudamericano Under-23: Miglior opposto
2021 - Coppa del Re: MVP

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Pallavolisti figli d'arte